3-й батальон Парашютного полка (, сокращённо — 3 PARA) — воздушно-десантный (также классифицируется как легкопехотный) батальон Парашютного полка Великобритании, сотрудничающий с 16-й десантно-штурмовой бригадой SAS. Личный состав регулярно проводит учения и операции за пределами Великобритании. В батальон попадают добровольцы, закончившие предварительную подготовку в составе  в  в  в Северном Йоркшире (ранее Олдершот, Гэмпшир) и получившие тем самым право носить бордовый берет. Штаб-квартира — казармы Мервилль, гарнизон Колчестера.

Отличие 3-го парашютного батальона от иных батальонов — наличие особого Гвардейского парашютного взвода (или 6-го взвода) в составе роты B, который составлен целиком и полностью из добровольцев Дворцовой кавалерии и пяти полков : солдаты этого взвода отличаются трёхполосной сине-красно-синей нашивкой на берете под кокардой.

История

Вторая мировая война 
3-й парашютный батальон был образован в 1941 году из добровольцев, набранных в различных полках. Входил в  при 1-й воздушно-десантной дивизии. Участвовал в ,  и «Слэпстик» при высадке в Италию.

В сентябре 1944 года был задействован в операции «Маркет Гарден» и её составной части — Арнемской операции. В ходе последней выжили всего несколько человек из батальона, вследствие чего он больше в бой не бросался, хотя и готовился к разоружению войск в Норвегии. Ближе к официальному окончанию было принято решение о его переводе в  при .

После войны 
До 1948 года 3-й батальон нёс службу в Палестине. После кратковременного расформирования он был восстановлен на основе 7-го легкопехотного парашютного и вернул себе исходное имя. С 1971 по 2004 годы он 12 раз отправлялся в неспокойную Северную Ирландию для подавления выступлений как ирландских повстанцев, так и ольстерских фанатиков.

В 1981 году батальон был включён в Олдершоте в состав  согласно программе перехода британской армии от дивизий к бригадам. В 1982 году его включили в 3-ю бригаду специального назначения вместе со 2-м парашютным батальоном для участия в Фолклендской войне.

Наши дни 
С октября 2013 года 3-й парашютный батальон активно участвует в учениях, тем самым ознаменуя своё возвращение к воздушно-десантным войскам и отказ от тактики легкопехотного подразделения. В сентябре 2014 года в Великобритании был запущен проект Paradata по созданию базы данных обо всех воздушно-десантных подразделениях британских вооружённых сил, в котором участвуют и парашютисты 3-го батальона.

С мая 2014 года 3-й парашютный батальон проводит учения вместе со своим противотанковым взводом как часть Десантно-штурмовых сил () при помощи инструкторов из 16-й десантно-штурмовой бригады.

См. также 
 1-й парашютный батальон (Великобритания)
 2-й парашютный батальон (Великобритания)
 4-й парашютный батальон (Великобритания)

Примечания

Ссылки 

 2 PARA - British Army official website  
 

Воздушно-десантные формирования Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Десантные батальоны
Батальоны Великобритании